Сюта Богдан Омелянович (28 листопада 1960) — український музикознавець, піаніст, педагог і композитор
 Сюта Галина Мирославівна — український мовознавець
 Сюта Любомир Омелянович (29 листопада 1969 — 19 січня 2009) — український хірург, науковець, лікар-діагностик та організатор медичного обслуговування населення.